5540 Smirnova – asteroide della fascia principale
 Aleksandra Osipovna Smirnova, nota anche come Alexandra Levinton Rosset (1809-1882) – nobildonna russa
 Liudmila Smirnova (1949) – ex pattinatrice artistica su ghiaccio sovietica naturalizzata russa
 Nadežda Smirnova (1996) – calciatrice russa
 Tamara Michajlovna Smirnova (1918-2001) – astronoma russa
 Marija Vasil'evna Smirnova (1920-2002) - aviatrice sovietica

Pagine correlate

 Irina Smirnova
 Smirnov